Schwarzlose je naziv za strelno orožje izumitelja Andreasa Schwarzlose. Lahko se nanaša na:
Schwarzlose (strojnica) - vodno hlajena strojnica
Schwarzlose M1898 - polavtomatska pištola
Schwarzlose M1908 - polavtomatska pištola

Orožje